Ordet stræde har flere betydninger:
Stræde (gade) – nogle gader bliver kaldt stræder
Stræde (farvand) – smalt farvand som forbinder to større farvande

Stræde kan også være et efternavn.